Formula Renault 2.0 NEC 2014 var den åttonde säsongen av formelbilsmästerskapet Formula Renault 2.0 Northern European Cup. Den första tävlingshelgen kördes på Autodromo Nazionale Monza den 12-13 april, och den sista på Nürburgring den 20-21 oktober. Ben Barnicoat vann förarmästerskapet med Josef Kaufmann Racing.

Team och förare

Kalender och resultat

Slutställningar 
Poängfördelning

Förarmästerskapet

Teammästerskapet

Källor 

2014
Motorsportevenemang 2014